Hans Gram kan syfta på: 

* Hans Gram (1685—1748), dansk filolog och historiker
 Hans Gram (1754—1804), dansk-amerikansk organist og komponist 
 Hans Gram (1859—1927), dansk plantskoleman

Se även 

 Hans Christian Joachim Gram